Il doppio del torneo di tennis Lucknow Challenger 2 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kristian Pless e Paradorn Srichaphan che hanno battuto in finale Jamie Delgado e Martin Lee 5-7, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Barry Cowan /  Tuomas Ketola (quarti di finale)
 Tomáš Anzari /  Oleg Ogorodov (semifinali)

 Nitten Kirrtane /  Sandeep Kirtane (primo turno)
 Jamie Delgado /  Martin Lee (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lucknow Challenger 1999